een bewoner van Drenthe (soms: Drentenaar)
de voetballer Martin Drent
de fotograaf Raphaël Drent
de ecoloog en ornitholoog Rudi Drent
de dammer Jan Mente Drent

Zie ook 
 Drenth